Mollens est une ancienne commune suisse du canton du Valais.
Mollens est une commune suisse du canton de Vaud.